

Toponyme

 Montero, ville bolivienne.

Patronyme

 Amaia Montero (née en 1976), chanteuse espagnole ;
 Antoine Montero (né en 1956), boxeur français ;
 Eugenio Montero Ríos (1932-1914), homme politique espagnol ;
  ;
 Gabriela Montero (née en 1970), pianiste américaine d'origine vénézuélienne ;
 Germaine Montéro (1909-2000), actrice et chanteuse française ;
 Irene Montero, femme politique espagnole ;
 Jesús Montero (né en 1989), joueur vénézuélien de baseball ;
 Joaquin Montero (~1740-~1815), compositeur et organiste espagnol ;
 José Antonio Montero (né en 1965), joueur de basket-ball espagnol ;
 Juan-Luis Montero (né en 1971), footballeur français ;
 Lizardo Montero (1832-1905), président du Pérou de 1881 à 1883 ;
 Luciano Montero (1908-1993), coureur cycliste espagnol ;
 Luis García Montero (né en 1958), poète et critique littéraire espagnol ;
 Mariló Montero (née en 1965), journaliste espagnole ;
 Miguel Montero (né en 1983), joueur vénézuélien de baseball ;
 Osmani Montero (né en 1983), footballeur cubain ;
 Pablo Montero (1974-), chanteur et acteur mexicain ;
 Paolo Montero (né en 1971), footballeur uruguayen ;
 Rafael Montero (né en 1990), joueur dominicain de baseball ;
 Ricardo Montero (1902-1974), coureur cycliste espagnol ;
 Rosa Montero (née en 1951), romancière et journaliste espagnole ;
 Simón Sánchez Montero (1915-2006), homme politique espagnol ;

Œuvres 

 Montero, le premier album solo du rappeur Lil Nas X ;
 Montero, une chanson de Lil Nas X, contenue dans l’album du même nom.

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique